Giulio Rubini può riferirsi a:

 Giulio Rubini (1844-1917), uomo politico italiano;
 Giulio Rubini (1987-), rugbista a 15 italiano.